Freiger ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Freiger (1928–2022), deutscher Mathematiker

Freiger bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Wilder Freiger (3418 m), Berg in den Stubaier Alpen
 Aperer Freiger (3261 m), Berg in den Stubaier Alpen

 Freiger See, See in den Stubaier Alpen